Clément Novalak (* 23. Dezember 2000 in Avignon, Frankreich) ist ein französisch-schweizerischer Automobilrennfahrer. Aktuell fährt er in der FIA-Formel-2-Meisterschaft für MP Motorsport. Zuvor war er in der FIA-Formel-3-Meisterschaft für Carlin Motorsport und Trident Racing aktiv und gewann die BRDC Britische Formel-3-Meisterschaft-2019.

Karriere

Anfänge 
Novalak startete seine Karriere im Kartsport im alter von 10 Jahren. Er gewann einige Meisterschaften, seine erste 2015 in der WSK Super Master Series. Novalak trat u. in Frankreich, Schweden, Italien und Großbritannien an und erhielt 2014 Unterstützung vom ehemaligen Kart-Champion und Hitech-Racing-Gründer Oliver Oakes. 

Im Jahr 2018 debütierte Novalak mit Giles Motorsport in der Toyota Racing Series. Er gewann zwei Rennen (in Teretonga Park und Hampton Downs Motorsport Park), womit er Gesamt-Fünfter und Rookie of the Year wurde.

Durch seine guten Leistung in der Toyota Racing Series erhielt Novalak für die Saison 2018 einen Vertrag bei Josef Kaufmann Racing im Formel Renault Eurocup und wurde 23. der Gesamtwertung.

BRDC Britische Formel-3-Meisterschaft 
In der Britischen Formel-3-Meisterschaft startete Novalak erstmals 2018 mit Carlin Motorsport. Beim ersten Saisonrennen in Oulton Park schied er aus. Insgesamt nahm er an vier der acht Rennwochenenden der Saison teil, bestes Ergebnis war ein vierter Rang in Silverstone. Am Saisonende belegte Novalak Rang 18 mit 120 Punkten.

Für 2019 erhielt Novalak bei Carlin Motorsport einen Vertrag für die gesamte ganze Saison. Er errang zwei Pole-Positions und zwei Siege. Im zweiten Rennen des letzten Rennwochenendes in Donington Park kollidierte er mit seinem Meisterschaftsrivalen Jonathan Hoggard, was bedeutete das beide nur wenige Punkte verbuchen konnten. Novalak gewann die Meisterschaft gegen Hoggard mit 505 zu 482 Punkten.

FIA-Formel-3-Meisterschaft 
Nach seinem Titel in der Britischen Formel-3-Meisterschaft absolvierte Novalak für Carlin Motorsport den Post-Season-Test in Valencia. Die 2020 bestritt er für Carlin in der FIA-Formel-3-Meisterschaft. Seine Teamkollegen waren Cameron Das und Enaam Ahmed. Novalak erreichte in dieser Saison zwei Podestplätze sowie 45 Punkte und belegte damit den zwölften Platz in der Meisterschaft

Zur Saison 2021 wechselte Novalak zu Trident Racing. Mit vier Podien belegte er hinter Dennis Hauger und Jack Doohan den dritten Platz in der Gesamtwertung.

FIA-Formel-2-Meisterschaft 
Im November 2021 gab MP Motorsport bekannt, dass Novalak Lirim Zendeli für die letzten zwei Rennen der Saison 2021 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft ersetzt und die gesamte Saison 2022 mit ihnen in der Serie bestreitet.

Im Jahr 2017 nahm Novalak an einer Sichtung der Ferrari Driver Academy teil.

Statistik

Karrierestadionen 
 2011–2017: Kartsport
 2018: Formel Renault Eurocup (Platz 23)
 2018: Formel Renault 2.0 Northern European Cup (Nicht klassifiziert)
 2018: BRDC Britische Formel-3-Meisterschaft (Platz 18)
 2018: Toyota Racing Series (Platz 5)
 2019: BRDC Britische Formel-3-Meisterschaft (Platz 1)
 2020: FIA-Formel-3-Meisterschaft (Platz 12)
 2021: FIA-Formel-3-Meisterschaft (Platz 3)
 2021: FIA-Formel-2-Meisterschaft (Platz 28)
 2022: FIA-Formel-2-Meisterschaft (Platz 15*)

Einzelergebnisse in der Toyota Racing Series

Einzelergebnisse im Formel Renault Eurocup

Einzelergebnisse in der BRDC Britischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-2-Meisterschaft

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Frankreich)
Franzose
Schweizer
Geboren 2000
Mann